Заворово — село в Раменском районе Московской области, входит в сельское поселение Никоновское. Население —  чел. ().

История 
Первые упоминания о селе Заворово от XVI века. Основной достопримечательностью является церковь Живоначальной Троицы. Она построена стараниями князя Михаила Никитовича Львова. Общая композиция и система декора памятника традиционна для небольших приходских церквей XVII века. Здание состоит из одноглавого четверика, трапезной и небольшой колокольни. В клировых ведомостях значится, что боковые приделы были сооружены гораздо позже главного здания. Издали хорошо видно, что основной объём храма завершён карнизом и аттиком с рядом ложных кокошников. Форма московского барокко отразилась в оконных наличниках с разорванными фронтонами. По историческим сведениям XVII века о Заворово известно следующее: «Село на суходоле. Церковь каменная Живоначальной Троицы».

В 1994—2002 годах Заворово — центр Заворовского сельского округа.

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Раменского района